LGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Long Beach Airport (Daugherty Field), Long Beach (California), Stati Uniti
 LGB – Laser Guided Bomb